Песма Евровизије 1999. било је 44. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 29. маја 1999. у Међународном конгресном центру у Јерусалиму, главном граду Израела. Био је то четврти пут да је Израел домаћин такмичења, односно друго домаћинство њеног главног града. Домаћинство Израелу обезбедила је Дана Интернашонал која је годину дана раније у Бирмингему победила са песмом -{Diva}-.

Водитељи су били Дафна Декел, Јигал Равид и Сигал Шахамон. Први пут је изведена песма на самогитском језику. Победу је однела Карлот Нилсон из Шведске са песмом Take Me to Your Heaven. То је била четврта победа Шведске на Песми Евровизије и друга током девесетих година (претходног пута 1991. године).

Формат 

Многа правила која су важила деценијама на Песми Евровизије су одбачена баш у овом издању такмичења. Одбачено је правило да свака земља мора певати на свом националном језику. Четрнаест земаља је певало на енглеском језику (потпуно или делимично), а осам земаља је певало на својим националним језицима: Литванија, Шпанија, Хрватска, Турска, Француска, Пољска, Кипар и Португалија. Такође, одбачен је оркестар и свака песма је употребљавала већ наснимљену музику. 

Већ ове године је најављено да ће Немачка, Шпанија, Француска и УК аутоматски учествовати на такмичењу, без обзира на просек током пет претходних година.

Летонија је покушавала да дебитује, али је ипак одустала од те намере. То је Мађарској омогућило да учествује, али и она одустаје. Напослетку, Португалија ће добити дозволу да учествује као 23. земља учесница.

Аустрија, БиХ, Данска и Исланд се враћају после једногодишње паузе. Литванија ће учествовати први пут после пет година. 

Русија, која је била приморана на паузу 1998. године због лошег резултата је одлучила да не преноси такмичење да би се вратили на велика врата наредне године. Међутим, због кршења правила да државне телевизије морају да преносе такмичење од прошле године, није јој био дозвољен повратак. Због слабих резултата, неће учествовати Грчка, Мађарска, Македонија, Румунија, Словачка, Финска и Швајцарска.

Пренос такмичења је завршен тако што су водитељи и такмичари отпевали “Hallelujah”, победничку песму из 1979. године, посветивши је жртвама рата на Косову и Метохији и НАТО бомбардовања СР Југославије које је било у току.

Земље учеснице 
Земље означене у црвеном су искључене из такмичења 2000. године.

Гласање

Извођачи који су учествовали раније

Квалификација за Песму Евровизије 2000. 
Осим земље домаћина 2000. и велике четворке (Француска, Немачка, Шпанија и УК), 13 земаља са највишим просеком бодова од 1995. до 1999. су се квалификовале за такмичење 2000. године.

Легенда:
 Аутоматски су се квалификовали
 Квалификовали се

Напомене:

Извори 

Песма Евровизије 1999.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1999.